Roncaglia ima više značenja:
 Roncaglia, Alessandria
 Roncaglia, Bergamo
 Roncaglia, Cuneo
 Roncaglia, Lecco
 Roncaglia, Pesaro-Urbino
 Roncaglia, Piacenza
 Roncaglia, Sondrio
 Roncaglia, Torino
 Roncaglia, Vicenza